Une tranche est la section obtenue en coupant, généralement dans la largeur, un objet. Le terme est largement utilisé en cuisine.

Par extension, on utilise le terme de tranche pour des éléments non substantiels, comme dans l'idiotisme, « tranche de vie ».

En bibliographie, la tranche désigne la « surface unie que présente l’épaisseur de tous les feuillets d’un livre du côté où on les a rognés. »

Sources

Voir aussi 
 Arrêt de tranche

Homonymie